Гей:
 Гей — гомосексуальный мужчина. 
 Гей — маленький город в штате Джорджия.
 «Гей!» — славянское междометие, призывное: «эй», «хэй», «слышь», «слушай», «поди сюда».
 Гей Боб — кукла, созданная в 1977 году. Была представлена как первая открытая гей-кукла в мире.

Фамилии 
 Гей (Гейман), Богдан Вениаминович (?—1916) — журналист, с 1876 г. — сотрудник редакции «Нового времени», ведал политическим и иностранным отделами. Печатался под псевдонимом «Н. Гей».
 Гей, Олег Викторович (род. 1971) — художник, дизайнер, аниматор, арт-директор Одесской студии мультипликации.
 Гей, Виктор Викторович (род. 1996) — украинский футболист.
 Гей, Джон (1685—1732) — английский поэт, писатель и драматург.
 Гей, Константин Вениаминович (1896—1939) — 1-й секретарь ЦК КП Белоруссии в 1930—1932, репрессирован; реабилитирован в 1956 году.
 Гей, Мэтт (род. 1994) — игрок в американский футбол.
 Гей, Николай Константинович (1923—2021) —— советский и российский литературовед, доктор филологических наук.
 Гей, Ренато (1921—1999) — итальянский футболист и тренер.
 Гей, Руди (род. 1986) — американский баскетболист.
 Гей, Флория (Gueï, род. 1990) — французская легкоатлетка ивуарийского происхождения.
 Гей, Хобарт Реймонд (1894—1983) — американский военачальник, генерал-лейтенант.
 Гей, Эдвин Фрэнсис (1867—1946) — американский экономист.
 Гей, Юлий (1832—1909) — германский преподаватель пения и теоретик вокального искусства.
 Филлипс-Гей, Джейн (1919—1994) — гайанская правозащитница, политик и профсоюзный деятель.

См. также 
 ВСЕГЕИ (Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А. П. Карпинского)
  — фамилия.
 
 «Гей (Хэй), славяне!» — славянская патриотическая песня, гимн СФРЮ в 1945—1992, Сербии и Черногории в 1992—2006 годах.
 «Гей-бомба» — американский проект химического оружия.
 Enola Gay — бомбардировщик, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму.
  — многозначный термин.
 Геи, Робер (1941—2002) — третий Президент Кот-д’Ивуара (1999—2000).
 Хей
 Эй (значения)